Râul Valea Strâmbă se poate referi la:

 Valea Strâmbă - afluent al râului Cheia
 Valea Strâmbă - afluent al râului Dezna
 Valea Strâmbă - afluent al râului Mureș
 Valea Strâmbă - afluent al râului Valea Coacăzei
 Valea Strâmbă - afluent al râului Olt